Schleidgen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Sebastian Schleidgen (* 1980), deutscher Philosoph
 Wolf-Rüdiger Schleidgen (* 1948), deutscher Historiker und Archivar